Göyçay bezeichnet:

 Göyçay (Fluss), ein linker Nebenfluss der Kura in Aserbaidschan
 Göyçay (Rayon), ein Verwaltungsbezirk in Aserbaidschan
 Göyçay (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan